Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 – zawody w skokach narciarskich, rozgrywane w dniach 1–8 lutego w kazachskim Ałmaty, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015.

Wszystkie cztery konkurencje – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz dwie drużynowe (skoki mężczyzn i kobiet) − zostały rozegrane na skoczni normalnej Gornyj Gigant. Konkurs kobiet był dziesiątym w historii rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorek w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty piąty.

Drużynowego złotego medalu broniła reprezentacja Polski u mężczyzn. Natomiast u kobiet złota broniły reprezentantki Japonii. Indywidualnie złota u mężczyzn bronił reprezentant Polski Jakub Wolny. Drugiego tytułu z rzędu wśród kobiet broniła Japonka Sara Takanashi.

Po raz pierwszy w historii, konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich odbyły się w Kazachstanie.

Program zawodów 
Przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawiony został program wszystkich konkurencji. Pierwszy oficjalny trening skoków został zaplanowany na 2 lutego 2015, a ostatnimi zawodami miał być konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni normalnej. Łącznie odbyły się cztery konkursy – po dwa indywidualne i drużynowe, a także sześć oficjalnych serii treningowych (4 przed konkursami indywidualnymi i 2 przed drużynowymi) oraz po jednej serii próbnej przed każdym z konkursów.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy program wydarzeń w ramach konkurencji skoków narciarskich, które zostały przeprowadzone jako część mistrzostw świata juniorów.

Obiekt 
Wszystkie cztery konkursy (po dwa indywidualne i drużynowe) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 odbędą się na skoczni normalnej (HS106) wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich Gornyj Gigant w Ałmaty.

Jury 
Dyrektorem konkursów z ramienia FIS w skokach narciarskich na MŚJ w Ałmaty był Horst Tielmann wśród mężczyzn i Renata Nadarkiewicz wśród kobiet. Delegatem technicznym mianowany został Ivo Greger, a jego asystentem Werner Rathmayr.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (05.02.2015)

Konkurs drużynowy (07.02.2015)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (05.02.2015)

Konkurs drużynowy (7.02.2015)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2015
Skoki narciarskie w Kazachstanie
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015